Kinto Sol — мексиканський хіп-хоп гурт з міста Гуанахуато. Сформовано трьома братами  DJ Payback García (Хав'єр Гарсія, Javier García), El Chivo (Едуардо Гарсія, Eduardo García) і Skribe (Мануель Гарсія, Manuel García).

Історія 
Гурт здобув популярність після виходу пісні «Ella Se Fue», «La Sangre Nunca Muere», «El Capitan», «Hecho En Mexico», «Raza es Raza» i «Que Me Entierren Con La Banda».

Дискографія 
 Kinto Sol (1999)
 Del Norte Al Sur (2001)
 Hecho En Mexico (2003)
 La Sangre Nunca Muere (2005)
 Los Hijos Del Maiz (2007)
 Carcel de Sueños (2009)
 Familia, Fe y Patria (2010)
 El Último Suspiro (2012)
 La Tumba del Alma (2013)
 Protegiendo el Penacho (2015)
 Lo Que No Se Olvida (2016)
 Somos Once (2017)
 Lengua Universal {2018)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Мексиканські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1999
Музичні колективи 2000-х
Американські хіп-хоп гурти